Juri Kuzenko ist der Name folgender Personen:

* Juri Georgijewitsch Kuzenko (* 1967), russischer Schauspieler
 Juri Michailowitsch Kuzenko (1952–2018), sowjetischer Zehnkämpfer